È la prima edizione del torneo.

In finale Elisabetta Cocciaretto e Olga Danilović hanno sconfitto Andrea Gámiz e Eva Vedder con il punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie 

  Andrea Gámiz /  Eva Vedder (finale)
  Paula Kania-Choduń /  Renata Voráčová (quarti di finale)

  Angelina Gabueva /  Laura Pigossi (quarti di finale) 
  Carolina Alves /  María Carlé (primo turno)

Wildcard 

  Vittoria Paganetti /  Lucrezia Stefanini (ritirate)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open delle Puglie 2022